US National Championships 1883 var den tredje udgave af US National Championships (nu US Open), og mesterskabet blev afholdt i Newport Casino Lawn Tennis Club i Newport, USA i perioden 21. - 24. august 1883.

Herresingleturneringen blev vundet af Richard Sears, som i finalen besejrede James Dwight med 6-2, 6-0, 9-7. Det var den tredje af Sears' syv sejre i træk i turneringen. I herredoublefinalen vandt Sears og Dwight over Alexander van Rensselaer og Arthur Newbold med 6-0, 6-2, 6-2.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 27 spillere. Alle kampene blev spillet best af tre sæt bortset fra finalen, der blev spillet bedst af fem sæt. Sættene blev spillet først til seks partier, bortset fra i finalen, hvor sæt skulle vindes med mindst to partier. Mesterskabet blev vundet af Richard Sears, som i finalen besejrede James Dwight med 6-2, 6-0, 9-7. Sejren var den tredje af Sears' syv herresingletitler i træk i turneringen. Til gengæld var James Dwight i det nationale mesterskabs finale for første gang.

Herredouble

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - US Open 1883 
 Tennis Archives - US Lawn Tennis Championships Doubles 1883 

Tennis i 1883
1883